jeże – potoczne określenie zwierząt z rodziny jeżowatych
 jeże (podrodzina ssaków)

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 3 podstawowe 
 Jeże – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Bogdaniec 
 Jeże – część wsi Grójec Mały w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Złoczew
 Jeże – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Stupsk 
 Jeże – przysiółek wsi Mostki  w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Jarocin
 Jeże – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Pisz

Zobacz też 
 „Jeż” i „jeż”
 Błomino-Jeże
 Łopienie-Jeże